

Сарсаз — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Сарсаз — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Сарсаз — село, Шаранський район, Башкортостан
 Сарсаз — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область